Андрей Маркевич:
 Маркевич, Андрей Иванович (1771—1832) — генерал-лейтенант, техник-артиллерист, военный педагог.
 Маркевич, Андрей Маркович (ок. 1674—1747) — лубенский полковник и генеральный подскарбий Войска Запорожского.
 Маркевич, Андрей Михайлович — российский историк.
 Маркович, Андрей Николаевич (1830—1907) — русский государственный и общественный деятель, сенатор.